Ânchache (Áncash) é uma das 25 regiões do Peru, sua capital é a cidade de Huaraz.

Províncias (capital) 

Regiões do Peru